J58  peut faire référence à :
 Dodécaèdre augmenté (J58), une figure géométrique ;
 Pratt & Whitney J58, un turboréacteur américain produit par Pratt & Whitney.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres